

São Jorge est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Jorge d'Oeste est une municipalité du Paraná
 São Jorge do Ivaí est une municipalité du Paraná
 São Jorge do Patrocínio est une municipalité du Paraná

 São Jorge est un quartier de la ville de São Paulo
 São Jorge est un quartier de la ville de Santos

São Jorge, paroisse de l'île de Fogo

Dans la région autonome des Açores :

 Île de São Jorge
 un nom alternatif pour Velas, paroisse civile constitutive de la municipalité de Velas, dans l'île de São Jorge

Dans la région autonome de Madère :

 São Jorge, paroisse civile de la municipalité de Santana
 Arco de São Jorge, paroisse civile de la municipalité de Santana
 Îlot de São Jorge

Dans la région Nord :

 São Jorge, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo
 São Jorge de Selho, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga
 São Jorge de Vizela, paroisse civile de la municipalité de Vizela, située dans le district de Braga

Dans la région Centre :

 São Jorge, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro
 Caldas de São Jorge, ville dont le territoire coïncide avec celui de la paroisse civile de São Jorge ci-dessus, dans al municipalité de Santa Maria da Feira
 São Jorge da Beira, paroisse civile de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco

Dans la région de Lisbonne :

 São Jorge de Arroios, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne
 le castelo de São Jorge (château Saint-Georges), situé au sommet de la plus haute colline de la ville de Lisbonne

Sao Jorge